Енанку́р-ле-Сек () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 60 км на північний захід від Парижа, 75 км на південь від Ам'єна, 20 км на південний захід від Бове.

Історія 

1 січня 2019 року Енанкур-ле-Сек, Буассі-ле-Буа i Ардівілле-ан-Вексен було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Корн-ан-Вексен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 76 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 196,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Енанкур-ле-Сек на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Енанкур-ле-Сек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Уаза